Le retour de flamme est un phénomène physique et chimique.

Bande dessinée 
 Retour de flammes, album de la série de bande dessinée Sillage publié en 2007.

Cinéma 
 Retour de flamme, film français réalisé par Henri Fescourt sorti en 1943 ;
 Retour de flammes (Chain of Command), film américain réalisé par David Worth sorti en 1994 ;
 Retour de flamme (), film argentin réalisé par Juan Vera sorti en 2018.

Télévision 
 Retour de flammes, troisième épisode de la saison 2 des Vacances de l'amour diffusé en 1996 ;
 Retour de flammes (Pyramids On The Nile), quatorzième épisode de la saison 2 d’Ally McBeal diffusé en 1999 ;
 Retour de flamme (Highway Maniac), sixième épisode de la saison 7 d’Alerte Cobra diffusé en 2000 ;
 Retour de flamme (Marco Polo), huitième épisode de la saison 5 des Soprano diffusé en 2004 ;
 Retour de flammes, premier épisode de la saison 4 de Père et Maire diffusé en 2004 ;
 Retour de flamme (Return of the Shirt), quatrième épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother diffusé en 2005 ;
 Retour de flamme (Too Close to Call), huitième épisode de la saison 2 de Médium diffusé en 2005 ;
 Retour de flammes, sixième épisode de la saison 1 des Bleus : Premiers pas dans la police diffusé en 2007 ;
 Retour de flammes (Giving Back), cinquième épisode de la saison 1 de Sons of Anarchy diffusé en 2008 ;
 Retour de flammes, deuxième épisode de la saison 6 de RIS police scientifique diffusé en 2010 ;
 Retour de flammes (Up in Flames), quatrième épisode de la saison 1 de Unforgettable diffusé en 2011 ;
 Retour de flamme (At What Price), premier épisode de la saison 5 de FBI : Duo très spécial diffusé en 2013 ;
 Retour de flammes (Torch Song), troisième épisode de la saison 14 des Experts diffusé en 2013 ;
 Retour de flamme ?, cinquante-quatrième  épisode de la saison 2 de Cut ! diffusé en 2014 ;
 Retour de flammes, septième épisode de la saison 3 de Nina diffusé en 2014 ;
 Retour de flamme (The Corpse at the Convention), cinquième  épisode de la saison 10 de Bones diffusé en 2014 ;
 Retour de flammes (Echoes), deuxième épisode de la saison 2 de  diffusé en 2014 ;
 Retour de flamme (Intent), quinzième  épisode de la saison 4 de Suits diffusé en 2015 ;
 Retour de flammes (Borrowing Your Enemy's Arrows), seizième épisode de la saison 4 de Switched diffusé en 2015 ;
 Retour de flamme (Best Laid Plans), neuvième  épisode de la saison 5 de Marvel : Les Agents du SHIELD diffusé en 2018 ;
 Retour de flamme, premier épisode de la saison 2 de Cassandre diffusé en 2018 ;
 Retour de flamme, septième épisode de la saison 18 des Mystères de l'amour diffusé en 2018 ;
 Retour de flamme, treizième épisode de la saison 12 de Section de recherches diffusé en 2018.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre